Победитель (фильм, 1960) — СССР, 1960
 Победитель (фильм, 1975) — СССР, 1975
 Победитель (фильм, 1983) — Индия, 1983
 Победитель (фильм, 1989) — США, 1989
 Победитель (фильм, 1996) — США, Австралия, 1996
 Победитель (фильм, 2006) — США, Канада, 2006
 Победитель (фильм, 2009) — Россия, 2009
 Победитель (фильм, 2011) — Польша, США, 2011